

Niemcy 
 Tangstedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg
 Tangstedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn